Новая Кузурба — деревня в Ужурском районе Красноярского края России. Входит в состав Ильинского сельсовета.

География 
Деревня расположен в 27 км к югу от районного центра Ужур.

Население

Примечания

Ссылки 
 Новая Кузурба на карте Wikimapia

Населённые пункты Ужурского района